W Rumunii
 Rucăr – gmina w okręgu Ardżesz
 Rucăr – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Rucăr
 Rucăr – wieś w okręgu Braszów, w gminie Viștea